Новотна () — женская форма чешской фамилии Новотный (). Известные носительницы:
 Новотна, Катержина (род. 1984) — чешская конькобежка.
 Новотна, Петра (род. 1966) — чешская ориентировщица.
 Новотна, Яна (1968—2017) — чешская теннисистка, чемпионка Уимблдонского турнира.